Toy Boy steht für:

 einen jüngeren Partner in einer Beziehung, siehe Sugardaddy
 Toy Boy (Film), ein Film von David Mackenzie aus dem Jahr 2009
 Toy Boy (Fernsehserie), eine spanische Fernsehserie aus dem Jahr 2019